Backbone Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Backbone Lake (Kalifornien)
 Backbone Lake (Mississippi)
 Backbone Lake (Missouri)
 Backbone Lake (Washington)